Александр Николаевич Буйкевич ( , род. 19 ноября 1984 года, Брест, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский фехтовальщик на сабле. Чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Александр Буйкевич родился 19 ноября 1984 года в Бресте, в 1998 году начал заниматься фехтованием. В 2002 году Александр дебютировал на международных соревнованиях.

Первых серьёзных результатов белорусский саблист добился на чемпионате Европы в 2007 году, когда он выиграл серебряную медаль в командном первенстве. В следующем году Александр стал чемпионом Европы в личном турнире, а в составе команды завоевал «бронзу». После удачных выступлений на чемпионатах Европы белорусский фехтовальщик вошёл в состав на Олимпийские игры в Пекине. На Олимпиаде Александр выступил хорошо: в личном турнире он добрался до четвертьфинала, где проиграл румыну Михаю Ковалиу всего два очка за выход в полуфинал, а в командных соревнованиях белорусская команда проиграла в четвертьфинале итальянцам.

Через три года после Олимпиады в Китае Александр смог выиграть одну из самых главных медалей в его карьере. На предолимпийском чемпионате мира он стал вице-чемпионом в командной сабле. А в 2012 году за месяц до Олимпийских игр белорусский фехтовальщик выиграл «бронзу» европейского чемпионата. Александр принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. На этот раз белорус проиграл уже в 1/8 финала в личном турнире, а командном первенстве он потерпел обидное поражение в четвертьфинале, когда команда Белоруссии уступила итальянской сборной лишь одно очко в борьбе за выход в 1/2 финала.

Следующий олимпийский цикл белорусский фехтовальщик провёл не лучшим образом: на важных международных стартах он не поднимался на пьедестал, останавливался в шаге от борьбы за медали. Но всё же Александр отобрался на свою третью Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в личном первенстве саблистов, став единственным представителем своей страны на Играх в Рио в турнире по фехтованию.

Лучшие результаты

Чемпионаты мира 
  Серебро — чемпионат мира 2011 года (Катания, Италия) (команды)

Чемпионаты Европы 
  Золото — чемпионат Европы 2008 года (Киев, Украина)
  Серебро — чемпионат Европы 2007 года (Гент, Бельгия) (команды)
  Бронза — чемпионат Европы 2008 года (Киев, Украина) (команды)
  Бронза — чемпионат Европы 2012 года (Леньяно, Италия)

Награды 
 Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE 

Фехтовальщики Белоруссии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по фехтованию